Транзи́тний тури́зм (транскордонний туризм) — це зупинки туристів по шляху проходження до туристського місця призначення. Головними супутниками транзитного туризму є якість доріг та придорожнього сервісу автомобільних трас, розвинена мережа мотелів, бістро, умови для пізнавального автотуризму вздовж основних транспортних магістралей, а також туристична інфраструктура за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

Географічне положення певних країн дає можливість використовувати міжнародні транзитні коридори, що зв'язують країни Заходу і Сходу, Півночі та Півдня — це, зокрема, такі країни: Угорщина, Україна, Білорусь, Грузія, Лаос, Перу. Проїзд по них може бути не тільки швидким і безпечним, а й цікавим, пізнавальним.

Див. також 
 Види туризму

Джерела 
 «Сучасні різновиди туризму»: навч. посіб./М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. —  : Знання, 2011. — 334 с. ISBN 978-966-346-854-9 (серія) ISBN 978-966-346-730-6

Туризм